El Torneig de Marràqueix 2014, oficialment conegut com a Grand Prix SAR La Princesse Lalla Meryem 2014, és un esdeveniment de tennis femení sobre terra batuda que pertany als International tournaments de la WTA. La 14a edició del torneig es va celebrar entre el 19 i el 27 d'abril de 2014 al Royal Tennis Club de Marràqueix, Marroc.

La tennista valenciana María Teresa Torró Flor va guanyar el primer títol de la seva carrera en la primera final que disputava. La suïssa Romina Oprandi, que també disputava la seva primera final individual, es va refer en imposar-se en la final de dobles en el seu primer títol de dobles.

Quadre individual femení

Quadre dobles femenins

Enllaços externs 
 Quadre individual femení 
 Quadre dobles femenins 

2014
WTA Tour 2014